Paweł Potocki (zm. 1675) – historyk
 Paweł Potocki (1751–1818) – kanonik
 Paweł Potocki (1879–1932) – inżynier